Aliança Socialista (Burkina Faso), coalició política de Burkina Faso, consistent en el Moviment Popular pel Socialisme / Partit Federal i el Partit Socialista Unificat 
 Aliança Socialista d'Aragó, partit polític fundat el 1974 a Saragossa, per acord d'un grup de socialistes independents integrats a la Junta Democràtica d'Aragó
 Aliança Socialista Democràtica, coalició electoral espanyola formada per a les eleccions generals espanyoles de 1977 pel PSOE-històric, Partit Socialista Democràtic Espanyol, Reforma Social Espanyola, Partit Laborista de València i Aliança Socialista Democràtica